Partz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Partz (1844–1907), deutscher Tier- und Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule sowie Zeichenlehrer
 Felix Partz (1945–1994), kanadischer Maler und Konzeptkünstler
 Gustav Partz (1883–1957), deutscher Innenarchitekt, Lehrer am Staatlichen Bauhaus in Weimar